Der Begriff Colocasia bezeichnet

 eine Gattung Familie der Aronstabgewächse (Araceae); siehe Colocasia (Pflanzengattung)
 eine Gattung der Schmetterlinge aus der Familie der Pantheinae; siehe Colocasia (Schmetterling)